Ричард де Грей (; примерно 1281/82 — 1335 или немного раньше) — английский аристократ, 2-й барон Грей из Коднора (с 1308 года). Участвовал в шотландской войне, управлял Гасконью в 1312 и 1324 годах. Поддержал низложение короля Эдуарда II в 1327 году.

Биография 
Ричард де Грей принадлежал к старинному рыцарскому роду, основатель которого, Аншетиль де Грей, участвовал в нормандском завоевании и получил земли в Центральной Англии. Ричард был старшим сыном Генри де Грея, 1-го барона Грея из Коднора (Дербишир), от его первой жены — Элеоноры де Куртене, дочери сэра Хью де Куртене и Элеоноры ле Диспенсер, сестре 9-го графа Девона. Он родился примерно в 1281 или 1282 году.

Ричард унаследовал титул и владения отца в 1308 году. Он активно участвовал в шотландской войне (это были кампании 1311, 1314, 1319—1320 и 1327 годов), служил королю на континенте. В 1312 году Эдуард II назначил барона управляющим Гаскони, в 1313 году Грей сопровождал короля и его супругу Изабеллу в Париж. Во время Войны Диспенсеров Ричард примкнул к лордам Валлийской марки, восставшим против королевских фаворитов, но в августе 1321 года получил полное помилование, а весной 1322 года участвовал в разгроме мятежников при Боробридже. Благодаря этому в последующие годы он был в фаворе у Эдуарда. Хью ле Диспенсер Младший в октябре 1324 года писал ему: «Король очень доверяет вашим советам и хорошей службе».

В 1324 году Грей во второй раз был назначен управляющим Гаскони, однако вскоре попросил монарха освободить его от должности. Тот согласился, поставив условие, что барон останется на континенте, в окружении наместника Эдмунда Вудстока, 1-го графа Кента. В декабре 1325 года барон стал констеблем Ноттингемского замка. В эти годы он принадлежал к свите Томаса Бразертона, 1-го графа Норфолка и графа-маршала Англии; в канцелярии маршала Грей исполнял обязанности лейтенанта. Вслед за Норфолком Ричард поддержал низложение Эдуарда II. Возможно, именно близость Грея к графу объясняет важную роль, которую он сыграл в этих событиях: в январе 1327 года Грей был одним из четырёх лордов, отправившихся к Эдуарду в Кенилуэрт в составе парламентской делегации и убедивших его отречься от престола.

Второй барон Коднор умер, по одним данным, 10 марта 1335 года, по другим — в 1335 году или несколько раньше.

Семья 
Ричард де Грей был женат на Джоан Фицпейн, дочери Роберта Фицпейна, 1-го барона Фицпейна. В этом браке родились двое сыновей и дочь. Старший сын, Джон (около 1305—1392), стал 3-м бароном Греем из Коднора, второй, Роберт (около 1321—1393), взял фамилию матери; дочь Роберта Изабель стала женой 3-го барона Пойнингса. Дочь Ричарда Джоан была замужем за сэром Уильямом д'Аркуром и за Ральфом де Феррерсом.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Греи
Бароны Грей
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Участники битвы при Боробридже